El nombre Eduardo Pinto puede referir a:

 Eduardo Pinto, director de cine argentino (n. 1967)
 Eduardo Alfredo Pinto, músico folklórico argentino (1979 - 2008)
 Eduardo Pinto, futbolista chileno (n. 1985)